Нарциса Михевц-Мор (, род. ) — югославская и словенская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Биография 
Участница чемпионатов Югославии 1990 и 1991 гг.

Чемпионка Словении 1995 и 1999 гг. (в 1995 г. разделила 1—2 места с К. Гросар и опередила ее по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионатов Словении 1988, 1992, 1993, 1996 и 1998 гг. (в 1988 г. разделила 1—2 места с С. Орел и уступила ей по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1991 и 1994 гг.

В составе сборной Югославии участница шахматной олимпиады 1990 г. (выступала за 3-ю команду).

В составе сборной Словении участница шести шахматных олимпиад (1992—2002 гг.; в 2002 г. выступала за 3-ю команду), трех командных чемпионатов Европы (1992, 1997 и 1999 гг.), Кубка Митропы 2002 г. (сборная победила в соревновании).

Участница зонального турнира 1998 г.

С середины 2000-х гг. играет преимущественно в командных соревнованиях. Участница Кубков европейских клубов 2011, 2018 и 2019 гг.

Личная жизнь 
Замужем за словенским гроссмейстером Г. Мором. С 1998 г. выступает под двойной фамилией.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Н. Михевц-Мор на шахматных олимпиадах
 Выступления Н. Михевц-Мор в командных чемпионатах Европы
 Выступления Н. Михевц-Мор в Кубках европейских клубов
 Выступления Н. Михевц-Мор в Кубках Митропы

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ среди женщин